I sette magnifici gladiatori (tytuł ang. The Seven Magnificent Gladiators, pol. Siedmiu wspaniałych gladiatorów) − włoski film fabularny z 1983 roku w reżyserii Brunona Mattei'ego i Claudio Fragasso, z kulturystą Lou Ferrigno obsadzonym w roli głównej. Remake Siedmiu samurajów (1954).

Obsada 
 Lou Ferrigno − Han
 Sybil Danning − Julia
 Brad Harris − Scipio
 Dan Vadis − Nicerote
 Carla Ferrigno − Pandora

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Filmy w reżyserii Brunona Mattei'ego
Remaki filmów
Włoskie filmy akcji
Włoskie filmy przygodowe
Włoskie filmy z 1983 roku